Kärrbomossen, skogbevuxen mosse med småtjärnar i Tölö socken i Halland, och ingår i Kungsbackaåns huvudavrinningsområde:

Kärrbomossen (Tölö socken, Halland, 638237-127931), sjö i Kungsbacka kommun 
Kärrbomossen (Tölö socken, Halland, 638245-127954), sjö i Kungsbacka kommun 

Insjöar i Kungsbackaåns avrinningsområde
Insjöar i Halland
Insjöar i Kungsbacka kommun